Hideo Tanaka (voetballer), Japans voetballer
 Hideo Tanaka (atleet) , Japans atleet